Andrej Tavželj, slovenski hokejist, * 14. marec 1984, Kovor.

Tavželj je začel kariero pri klubu HK Triglav Kranj, več sezon igral za HDD Tilia Olimpija, v sezoni 2011/12 je igral za Acroni Jesenice, kjer je bil tudi kapetan, sredi sezone pa je prestopil v slovaški HK ŠKP Poprad. Pred sezono 2012/13 je prestopil v klub Rouen HE v Francoski ligi, s klubom je v obeh sezonah osvojil naslov državnega prvaka. Pred sezono 2014/15 je prestopil v Toros Neftekamsk lige VHL.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na osmih svetovnih prvenstvih, od tega štirih elitne divizije. 
Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem.

Pregled kariere 

|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 16
| 2
| 3
| 5
|
| 18
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 23
| 1
| 3
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 19
| 4
| 10
| 14
|
| 36
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 17
| 2
| 3
| 5
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 5
| 10
| 15
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 24
| 1
| 9
| 10
|
| 30
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -1
| 6
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 23
| 5
| 9
| 14
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 3
| 6
| 9
| -5
| 10
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 26
| 5
| 12
| 17
|
| 73
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 31
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 41
| 1
| 0
| 1
| +2
| 79
|
| 13
| 1
| 0
| 1
| -2
| 43
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 27
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 54
| 2
| 7
| 9
| -7
| 134
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo D1| 09|
| 5| 0| 0| 0| +1| 4|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 40
| 0
| 5
| 5
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SG Cortina
| Italijanska liga
| 09/10
|
| 11
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo D1| 10|
| 5| 0| 1| 1|
| 2|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| SG Pontebba
| Italijanska liga
| 10/11
|
| 38
| 0
| 8
| 8
|
| 26
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo A| 11|
| 6| 0| 1| 1|
| 2|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 37
| 5
| 5
| 10
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ŠKP Poprad
| Slovaška liga
| 11/12
|
| 14
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo D1A| 12|
| 5| 0| 1| 1|
| 6|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Rouen HE
| Francoska liga
| 12/13
|
| 25
| 3
| 6
| 9
| +17
| 20
|
| 15
| 0
| 3
| 3
| +6
| 18
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rouen HE
| Francoska liga
| 13/14
|
| 23
| 2
| 3
| 5
| +19
| 10
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| +4
| 6
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toros Neftekamsk
| VHL
| 14/15
|
| 44
| 1
| 4
| 5
| +5
| 32
|
| 20
| 1
| 5
| 6
| +4
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 597
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 115
| bgcolor="#7FFF00" | 160
| bgcolor="#7FFF00" | +21
| bgcolor="#7FFF00" | 794
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | +11
| bgcolor="#7FFF00" | 163
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti SG Cortina
Hokejisti SG Pontebba
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK ŠKP Poprad
Hokejisti Rouen HE
Hokejisti Toros Neftekamsk